Словеначки се може односити на:
Словеначки језик, један од јужнословенских језика
Словенија, држава чланица ЕУ
Словенци, јужнословенски народ